Села:
 Байківка — Вінницька область, Калинівський район
 Байківка — Дніпропетровська область, П'ятихатський район